Па́шен () — немецкая фамилия:
 Пашен, Фридрих (; 22 января 1865, Шверин — 25 февраля 1947, Потсдам) — немецкий физик-экспериментатор.
 Пашен, Энрике (; 30 декабря 1860, Такубая, Мехико — 22 октября 1936, Гамбург) — немецкий врач, вакцинолог и микробиолог.

См. также 
 Пашен (лунный кратер) — назван в честь Ф. Пашена.